SLB kan syfta på:

 SLB – en  mjölkkoras, se Svensk låglandsboskap
 SLB – landskod i ISO 3166-1 för Salomonöarna
 SLB – ett svenskt stridsledningssystem, se Stridsledningssystem bataljon
 S.L.B – en portugisisk idrottsklubb, se SL Benfica
 SLB Acquisition Holdings – ett amerikanskt konsortium